

Toponyme 
 Körner, commune rurale allemande

Patronyme 
 Alexis Korner (1928-1984), pionnier du blues ;
 Alfred Körner (1926-2020), joueur de football autrichien ;
 David Korner (1914-1976), militant trotskiste roumain ;
 Diana Körner, (1944-), actrice allemande ;
 Edith Körner (1921-2000), magistrate ;
 Friedrich Körner (1921-1998), pilote de chasse allemand ;
 Gerhard Körner (1941-), footballeur est-allemand ;
 Hermine Körner (1878-1960), actrice allemande ;
 Hildegard Körner, (1959-), athlète est-allemande ;
 Josef Körner (1888-1950), philologue allemand ;
 Paul Körner (1893-1957), homme politique allemand ;
 Robert Körner (1924-1989), footballeur international autrichien ;
 Sofie Korner (1879-1942), peintre autrichienne ;
 Stephan Körner (1913-2000), philosophe ;
 Theodor Körner (1791-1813), poète et dramaturge allemand ;
 Theodor Körner (1873-1957), homme politique autrichien ;
 Thomas Körner (1946-), mathématicien britannique ;
 Thomas Körner (1960-), auteur de bande dessinée allemand ;
 Wilhelm Körner (1839-1925), chimiste allemand.

Homonymie de patronyme